Элурогнат (, от  «кошачьи челюсти») — позднепермский (зоны Endothiodon — Dicynodon) горгонопс, обитавший в Южной и Восточной Африке. Род установлен Хаутоном в 1924 году. 6 видов. В состав данного рода могут входить горгонопсии, ранее описанные в составе родов Prorubidgea и Arctops.

Типовой вид — A. tigriceps. Череп высокий, тяжёлый, округлого профиля. Морда сильно сжата с боков. Орбита маленькая, височные отверстия расположены высоко. Нёбные бугры сильно развиты, скуловые дуги мощные, изогнуты слегка вниз. Длина черепа до 34 см.

Вид «Arctops»? ferox, по-видимому, принадлежит к роду элурогнат. С другой стороны, вид Aelurognathus parringtoni из Танзании принадлежит к восточноевропейскому роду Sauroctonus.

Примечания

Ссылки 
 Eva Gebauer «Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni)» 
 Therapsids from the permian chiweta beda and he age of the karoo supergroup in Malawi 
 Череп элурогната

Горгонопсы
Синапсиды пермского периода